De Scottish League Cup 2016–17 was de 71ste editie van het tweede prestigieuze bekertoernooi in Schotland, vanwege de sponsor beter bekend als de Betfred Cup. Het toernooi begon op 16 juli 2016 en eindigde op 27 november 2016 met de finale in Hampden Park onder leiding van scheidsrechter John Beaton. Onder leiding van trainer-coach Brendan Rodgers won Celtic de beker voor de zestiende keer in de clubgeschiedenis. In de eindstrijd was de ploeg met 3-0 te sterk voor Aberdeen. De treffers kwamen op naam van achtereenvolgens Tom Rogić, James Forrest en Moussa Dembélé (strafschop).

Schema

Zie ook
 Schotse voetbalbeker 2016/17
 Schots voetbalkampioenschap 2016/17

2017
Bekervoetbal 2016/17